Theodor Pištěk je jméno a příjmení dvou českých umělců spjatých s filmem:

 Theodor Pištěk (herec) – hrál od 20. do 50. let v celkem 325 filmech, 8 filmů režíroval
 Theodor Pištěk (výtvarník) – tvůrce fotorealistických obrazů a filmových kostýmů. Držitel Oscara za kostýmy k filmu Amadeus.